Dionysos (mythologie), een figuur uit de Frygische, Thracische en Griekse mythologie
 Dionysos (Poot), een compositie voor harmonie en fanfare van de Belgische componist Marcel Poot
 Dionysos (plaats), een plaats in Griekenland
 Dionysos (gemeente), een gemeente in Griekenland
 Dionysos (film), een film uit 1970
 Dionysos (band), een Franse band
 Uitgeverij Dionysos, een uitgeverij
 Groninger Gamersvereniging Dionysos, een studentenvereniging